Meneudetus är ett släkte av skalbaggar. Meneudetus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Meneudetus